L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Bad Homburg se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Caroline Garcia
  Victoria Azarenka, remplacée par  Claire Liu
  Belinda Bencic, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Veronika Kudermetova, remplacée par  Misaki Doi
  Aryna Sabalenka, remplacée par  Greet Minnen

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Française Caroline Garcia remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale la Canadienne Bianca Andreescu.

La paire Japonaise Eri Hozumi / Makoto Ninomiya remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bad Homburg
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Bad Homburg
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en juin 2022